Араят:
 Араят — город-стотысячник в филиппинской провинции Пампанга
 Араят — потухший вулкан в филиппинской провинции Пампанга